Claude Morin (1929-), écrivain et homme politique québécois ;
 Claude Morin (1932-2021), maître verrier français :
 Claude Morin (1953-), personnalité politique canadienne.